Пять кораблей Королевского флота носили название HMS Bulwark, еще два были заказаны, но позже отменены:

 HMS Bulwark — планировался как 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; был заказан в 1778 году, но был отменен в 1783 году.
 HMS Bulwark — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1807 году; разобран в 1825 году.
 HMS Bulwark — планировался как 81-пушечный винтовой линейный корабль 2 ранга; был заложен в 1859 году, но был отменен в 1861 году.
 HMS Bulwark — 110-пушечный линейный корабль 1 ранга; спущен на воду в 1860 году как HMS Howe; переименован в Bulwark в 1885 году; продан на слом в 1921 году.
 HMS Bulwark — броненосец типа «Формидебл»; спущен на воду в 1899 году; взорвался в 1914 году.
 HMS Bulwark — авианосец типа «Центавр»; спущен на воду в 1948 году; отправлен на слом в 1984 году.
 HMS Bulwark — универсальный десантный корабль типа Albion; спущен на воду в 2001 году; в настоящий момент в строю.